

Astronomia 
 8558 Hack – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Hack! – film del 2007 diretto da Matt Flynn

Informatica
 .hack – serie di prodotti multimediali
 Hack – termine usato per definire un virtuosismo informatico adottato da un esperto, hacker, per forzare un programma o un dispositivo a comportamenti non previsti
 Hack – termine utilizzato nei videogiochi riferito al risultato di un ROM hacking, ovvero la modifica (spesso a livello di grafici e sprite) di un gioco finito
 Hack – linguaggio di programmazione creato da Facebook come dialetto del PHP

Musica 
Hack – album degli Information Society del 1990

Persone 
 Georg Hack von Themeswald, vescovo cattolico tedesco
 Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice scientifica italiana
 Shelley Hack, attrice statunitense

Televisione 
 Hack – serie televisiva prodotta e trasmessa dalla CBS dal 2002 al 2004

Videogiochi 
 Hack – videogioco del 1982